

Tablica

Bilješke 
NK Nacional Stari Grabovac je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Mato Šulek: ŠNK Moslavina Donja Gračenica 1957-2007., Donja Gračenica, 2008., 

2006-07 kutina-novska
sisačko-moslavačka-2-kutina-novska